PowerDesigner är ett modelleringsverktyg som kombinerar funktionalitet för databasdesign med UML objektmodellering, Business Process Modeling och verksamhetsmodellering (verksamhetsutveckling med Zachman, FEAF ramverk). Stöd för Java J2EE, Microsoft .NET, Web Services, PowerBuilder och XML. Plug-in för Eclipse och Microsoft Visual Studio.

Övrigt
Datamodellering med konceptuella, logiska och fysiska datamodeller 
Avancerad object/relational mappning för implementering av persistens 
Stöd för generering/reengineering av ebXML 
Datamodellering för 45+ databaser, inklusive IBM DB2 version 9, Microsoft SQL Server 2008, Sybase ASE, SQL Anywhere och IQ, MySQL, Oracle 11g och många fler.. 
Enterprise-class repository 
Stödjer data warehouse modellering 
Avancerad generering av dokumentation i HTML och RTF
Kravhantering

Externa länkar
PowerDesigners officiella hemsida

Datorprogram för programutveckling